Apocheiridium är ett släkte av spindeldjur. Apocheiridium ingår i familjen dvärgklokrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Dvärgklokrypare
Apocheiridium